Бе́лицк () — посёлок в Столпнянском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 33 км на юго-восток от Рогачёва, 17 км от железнодорожной станции Салтановка (на линии Гомель — Жлобин), 104 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Столпня — Гадиловичи. Планировка состоит из 3 коротких, плотно застроенных, близкой к меридиональной ориентации улиц, к которым с запада присоединяется короткая прямолинейная улица. Застройка кирпичная и деревянная, 1-2-этажная, плотная, усадебного типа.

Гидрография 
На востоке мелиоративные каналы.

История 
Основан в 1951 году как посёлок торфопредприятия «Белицкое», где велись торфоразработки с 1949 года. Предприятие быстро наращивало мощности, интенсивно велось и строительство посёлка. 12 января 1960 года наделён статусом рабочего посёлка. В составе колхоза «12 лет Октября» (центр — деревня Журавичи). 1 декабря 2009 года упразднен как административно-территориальная единица (сохранен как территориальная единица) и включён в состав Столпнянского сельсовета. 29 марта 2011 года отнесён к категории сельского населённого пункта - посёлок в составе Столпнянского сельсовета.

Население

Численность 
2011 год — 463 жителя.

Динамика 
 1959 год — 1267 жителей (согласно переписи)
 1970 год — 1227 жителей (согласно переписи)
 1979 год — 968 жителей (согласно переписи)
 1989 год — 680 жителей (согласно переписи)
 1999 год — 600 жителей (согласно переписи)
 2009 год — 503 жителей (согласно переписи от 01.01)
 2009 год — 484 жителей (согласно переписи от 14.10)
 2010 год — 482 жителей
 2011 год — 463 жителя
Ближайшая перепись ожидается в 2019 году

Инфраструктура 

 Библиотека
 Детский сад-ясли
 Историко-краеведческий музей (в здании школы)
 Клуб
 Комбинат бытового обслуживания
 Отделение связи (в здании школы)

Закрытые предприятия и учреждения 
 Механические мастерские по ремонту торфодобывающей техники
 Средняя школа
 Торфобрикетный завод
 Торфопредприятие «Белицкое» с подсобным хозяйством
 Электроцех
 Больница

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и партизан

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0
 

Населённые пункты Рогачёвского района